Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2022 si è disputato dal 15 marzo al 4 aprile 2022, data della finale al Caesars Superdome di New Orleans. Si è trattato della 83ª edizione della manifestazione, e vi hanno partecipato 68 squadre.

Hanno vinto il titolo i Jayhawks dell'Università del Kansas, allenati da Bill Self. Miglior giocatore della manifestazione è stato nominato Ochai Agbaji.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2022 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono  Aamente di diritto al torneo le 32 squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti 36 posti vengono assegnati secondo il criterio dellAt-Large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 West Region 

 East Region 

 South Region 

 Midwest Region 

*Spareggio "First four"

 Risultati 
 First Four 

*dopo 2 t.s.

 West Regional 

 East Regional 

 South Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinaleSquadra vincitriceAllenatore:  Bill SelfVice-allenatori''': Norm Roberts, Kurtis Townsend, Jeremy Case

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2022
Campionato di pallacanestro NCAA Division I